Koper(I)carbonaat
 Koper(II)carbonaat